Bundestagswahlkreis 260 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Böblingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Hellersdorf – Marzahn (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Köpenick – Lichtenberg II (1990)